Раба-Грамбах () — ярмарочная коммуна () в Австрии, в федеральной земле Штирия.

Входит в состав округа Грац-Умгебунг. . Официальный код — 60667.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Карл Майрхолд (СДПА) по результатам выборов 2021 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 21 места.

 СДПА занимает 12 мест.
 АНП занимает 7 мест.
 Зелёные занимает 2 места.

Ссылки 

 Официальная страница

Примечания 

Общины Штирии